Willius ist der Familienname folgender Personen

 Aenne Willius-Senzer (1896–1991), deutsche Balletttänzerin und Tanzlehrerin
 Cornelia Willius-Senzer (* 1943), deutsche Politikerin (FDP), MdL
 Emanuel Willius († 1728), deutscher Diplomat und Gesandter am Reichstag in Regensburg
 Wilhelm Ludwig Willius (1726–1786), deutscher Mediziner